Архиепархия Дурбана () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Дурбан, ЮАР. В митрополию Дурбана входят епархии Данди, Кокстада, Марианхилла, Умзимкулу, Умтаты, Эшове, Апостольский викариат Ингвавумы. Кафедральным собором архиепархии Дурбана является церковь святого Эммануэля.

История 
15 ноября 1850 года Святой Престол апостольский викариат Наталя, выделив её из апостольского викариата Мыса Доброй Надежды Восточной провинции (сегодня — Епархия Порт-Элизабета).

В следующие годы апостольский викариат Наталя передал свою территорию для возведения новых церковных структур:
 2 июля 1879 года — миссии sui iuris Замбези (сегодня — Архиепархия Хараре);
 4 июня 1886 года — апостольской префектуре Трансвааля (сегодня — Архиепархия Йоханнесбурга) и апостольскому викариату Кимберли Оранжевой Реки (сегодня — Епархия Кимберли);
 27 августа 1921 года — апостольской префектуре Зулуленда (сегодня — Епархия Эшове);
 10 сентября 1921 года — апостольскому викариату Мирианхиллу (сегодня — Епархия Марианхилла);
 19 апреля 1923 — апостольскому викариату Свазиленду (сегодня — Епархия Манзини).

11 января 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Suprema Nobis», которой преобразовал апостольский викариат Наталя в ранг архиепархии с наименованием «Архиепархия Дурбана».
23 июня 1958 года архиепархия Дурбана передала часть своей территории для возведения нового апостольского викариата Вольксруста (сегодня — Епархия Данди).

Ординарии архиепархии 
 епископ Marie-Jean-François Allard O.M.I. (29.01.1851 — 20.06.1874);
 епископ Charles-Constant Jolivet O.M.I. (15.09.1874 — 15.09.1903);
 епископ Henri Delalle O.M.I. (19.12.1903 — 4.04.1946);
 архиепископ Denis Eugene Hurley, O.M.I. (12.09.1946 — 29.09.1992);
 кардинал Уилфрид Фокс Напье O.F.M. (29.03.1992 — 9.06.2021);
 архиепископ Зигфрид Мандла Джвара (9.06.2021 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Suprema Nobis , AAS 43 (1951), стр. 257

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация  

Католические епархии Южно-Африканской Республики